Brasil steht für:

 Brasilien, Staat in Südamerika
 Brasil (Manhattan-Transfer-Album), Album der Jazzband The Manhattan Transfer
 Brasil (Schiff), Schulschiff der brasilianischen Marine
 Brasil (1864), Panzerschiff der brasilianischen Marine
 Brasil-Sperlingskauz, Eulenart aus der Gattung der Sperlingskäuze

Brasil ist der Familienname folgender Personen:
 Geraldino Brasil (Pseudonym von Geraldo Lopes Ferreira; 1926–1996), brasilianischer Anwalt und Schriftsteller
 Louis Lucien Brasil (1865–1918), französischer Ornithologe

Siehe auch:
 Brazil, englische Schreibvariante von Brasil.
 Hy Brasil, Phantominsel
 Brasilholz